ABZ peut désigner :
 Aéroport d'Aberdeen, le troisième plus grand aéroport d'Écosse, selon le code AITA des aéroports ;
 Abui, une langue papoue parlée en Indonésie dans le centre de l’île d’Alor, selon le code IETF.

Code